USS Monssen ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Monssen (DD-436), Zerstörer der Gleaves-Klasse
 USS Monssen (DD-798), Zerstörer der Fletcher-Klasse